Линдт:

 Линдт, Август (1905—2000) — швейцарский юрист, дипломат, общественный деятель. Председатель Исполнительного совета ЮНИСЕФ (1953—1954). Верховный комиссар ООН по делам беженцев.
 Линдт, Ирина Викторовна (род. 1974) — российская актриса театра и кино немецкого происхождения
 Линдт, Рудольф (1855—1909) — швейцарский предприниматель и изобретатель, основатель кондитерской компании Lindt.

См. также 
 Lindt — название фабрики-производителя швейцарского шоколада